Praeaulacus rectus  — ископаемый вид перепончатокрылых наездников рода Praeaulacus из семейства Praeaulacidae. Один из древнейших представителей паразитических перепончатокрылых. Обнаружен в юрских ископаемых останках (Daohugou Village, Shantou Township, Ningcheng County, провинция Внутренняя Монголия, Китай, юрский период, келловейский ярус, около 165 млн лет).

Описание 
Среднего размера перепончатокрылые наездники. Длина тела около 9,67 мм. Длина переднего крыла 5,35 мм. Переднее крыло с жилкой 1-Rs субвертикально расположенной к радиальной жилке R, отчётливо короче чем 1-M; жилка Rs и M расположены под углом около 134∘ в месте соединения Rs+M; ячейка cu-a с постфуркальной жилкой, почти прямой.
Вид Praeaulacus rectus был впервые описан по отпечаткам в 2018 году китайскими энтомологами Li L. F., Shih и  D. Ren. Включён в состав отдельного рода .

Примечания

Литература

Ссылки 
 paleobiodb.org: †family Praeaulacidae Rasnitsyn 1972 (wasp)

Praeaulacidae
Фоссилии, описанные в 2018 году
Насекомые юрского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из юрских отложений Китая